HAA steht für:
 Hausalarmanlage, siehe Hausalarm
 Heeresabwehramt
 Herzoglich Arenbergisches Archiv
 die Höhenplattform High Altitude Airship von Lockheed Martin
 Flughafen Hasvik (IATA-Code), nordnorwegischer Flughafen in der Provinz Finnmarkin

Haa steht für:
 Haa (Bhutan), eine Stadt in Bhutan
 Haa (Distrikt), ein Bezirk in Bhutan
 eine Stadt in Norwegen, siehe Hå

HaA steht für
 Hallstatt A, die jüngste Epoche der Funde aus Hallstatt, siehe Hallstattzeit

haa steht für:
 Hän (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Hän im Yukon-Territorium und Alaska

Abkürzung